Okręty US Navy o nazwie USS „Sappho”

 Pierwszy USS „Sappho” (SP-1427) był okrętem transportowym. W służbie w latach 1918-1919.
 Drugi USS „Sappho” (AKA-38) był okrętem transportowym. W służbie w latach 1945-1946.

Sappho